La Route nationale 583 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 583 en Belgique
 Route nationale 583 en France

Voir aussi